Магаса,  — неолитическое поселение людей в восточной части острова Крит. В Магасе археологи обнаружили крупные жилые строения, каждое из которых состояло из нескольких комнат. Дома имели своеобразную планировку, с «наружной» и «внутренней» комнатами, выполненными из кирпича-сырца. Аналогичные сооружения эпохи неолита обнаружены в Кноссе.

См. также 
 Лато
 Кидония

Примечания

Литература 
 British School at Athens, British School at Athens Managing Committee (1894) The Annual of the British School at Athens, MacMillan Publishers
 C. Michael Hogan, Knossos fieldnotes, Modern Antiquarian (2007)
 Arnold Walter Lawrence and Richard Allan Tomlinson (1996) Greek Architecture, Yale University Press, 243 pages ISBN 0300064926

Неолит Европы
Археология на Крите
Достопримечательности Крита
Неолитические поселения